

Sigle 
Jacksonville University – università statunitense
Junge Union – organizzazione politica giovanile tedesca

Codici 
 JU – codice vettore IATA di Jat Airways
 JU – codice FIPS 10-4 di Juan de Nova
 JU – codice ISO 3166-2:CH del Canton Giura (Svizzera)
 JU – codice ISO 3166-2:GT di Jutiapa (Guatemala)
 JU – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Giofra (Libia)

Etichettatura tessile 
 JU – sigla della denominazione di juta

Altro 
Ю o Ju – lettera dell'alfabeto cirillico
Ju – antica città dello stato di Qi nel periodo dei regni combattenti
 Ju – antica divisione politica della Corea. Si veda Zhou (divisione politica) e Province della Corea
 Ju – sigla di aerei costruiti dalla ditta tedesca Junkers
 Ju – rete televisiva russa
 JU – targa automobilistica di Judenburg (Austria)
Lingua ju (codice ISO 639-3 juu)